Ронне:

 Ронне — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.
 Ронне — шельфовый ледник в Западной Антарктиде.
 Ронне, Финн (1899—1980) — американский исследователь Антарктики норвежского происхождения.

См. также 
 Рённе (значения)